Schwabenheim ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Schwabenheim an der Selz, Ortsgemeinde im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Schwabenheim (Dossenheim), Weiler der Gemeinde Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Schwabenheim tritt außerdem auf in:

 Schleuse Schwabenheim, Schleuse am Ende des Seitenkanals Wieblingen neben dem Neckar beim Weiler Schwabenheim der Gemeinde Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg